Гуарани́ — многозначный термин.
 Гуарани — одна из групп ветви тупи-гуарани языковой семьи тупи в Южной Америке.
 Гуарани — народы, говорящие на этих языках.
 Гуарани (парагвайцы) — народ смешанного индейско-испанского происхождения, основное население Парагвая.
 Гуарани — один из гуаранийских языков; государственный язык Парагвая.
 Гуарани — денежная единица Парагвая.

География 
 Гуарани () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Гуарани — аэропорт в Парагвае.
 Гуарани — водоносный горизонт, располагающийся у Тройной границы — пограничной территории Бразилии, Аргентины и Парагвая.

Футбольные клубы 
 «Гуарани» — футбольный клуб из Асунсьона, Парагвай.
 «Гуарани» — футбольный клуб из Баже, Бразилия.
 «Гуарани» — футбольный клуб из Жуазейру-ду-Норти, Бразилия.
 «Гуарани» — футбольный клуб из Кампинаса, Бразилия.
 «Гуарани» — футбольный клуб из города Собрал, Бразилия.

Прочее 
 Dolfines Guaraní — жилой комплекс в Росарио, Аргентина.
 «FMA IA 50 Guaraní II» — аргентинский военно-транспортный самолёт.
 VBTP-MR Guarani — бразильский БТР